Дмитрий (Димитрий) Иванович Ромашков (1863 — не ранее 1918) — духовный писатель, священник в Москве. Автор значительного числа публицистических работ на религиозную, историческую и политическую темы.

Биография 
Димитрий Ромашков родился в 1863 году, место его рождения неизвестно (возможно — Москва либо Московская губерния). В 1888—1892 годах получил образование в Московском университете на историко-филологическом факультете, учился также в Московской духовной академии. Был участником монархического движения в Москве.

Дата и место смерти неизвестны.

Библиография 
 Ромашков Д. И. Проповеди (т. I, , 1896; т. II, , 1903).
 Ромашков Д. И. По поводу реформы образования в духовных и светских школах (2-е изд., , 1903).
 Ромашков Д. И. О духовной смерти и духовном воскресении графа Л. Н. Толстого (, 1902).
 Ромашков Д. И. О причинах малоуспешности современной пастырской проповеди (Киев, 1890).
 Ромашков Д. И. Врачи и их пациенты (, 1897).
 Ромашков Д. И. Современные задачи русской школы и семьи (, 1901).
 Ромашков Д. И.Взаимное сочетание чувств любви и страха в брачном состоянии мужа и жены (, 1901).
 
 Ромашков Д. И. Связь внешней и внутренней миссии и условия успехов той и другой (, 1903).
 Ромашков Д. И. По поводу событий на Дальнем Востоке (, 1904).
 Ромашков Д. И. Истинный и ложный консерватизм и либерализм (, 1905).
 Ромашков Д. И. Задачи пастырского служения (Харьков, 1905).
 Ромашков Д. И. Какой тип пастыря церкви наиболее желателен в настоящее время? (ib., 1905).
 Ромашков Д. И. Взгляд пастыря на причины забастовок у современных русских людей. Харьков, 1905. 10 с.
 Ромашков Д. И. В каких отношениях гражданская свобода должна стоять к свободе христианской? Харьков, 1906. 16 стр.
 Ромашков Д. И. Свобода гражданская и свобода христианская (, 1906)
 Ромашков Д. И. 17-е октября 1888 г. и 17-е октября 1905 г. (Харьков, 1906).
 
 Ромашков Д. И. Ученик об учителе (Харьков, 1914).

Примечания

Литература 
 Денисов М. Е.. Ромашков Димитрий Иванович // Московская энциклопедия. Т. 1. Кн. 4. М., 2012.

Ссылки 
 Ромашков Димитрий Иванович
 

Персоналии, чья дата смерти не установлена
Умершие в XX веке
Писатели России по алфавиту
Писатели России XIX века
Писатели России XX века
Публицисты России
Писатели Москвы
Журналисты Москвы
Священники Русской православной церкви
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Выпускники Московской духовной академии
Монархисты Российской империи